Il doppio del torneo di tennis Puerto Vallarta Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Luis Herrera e Gabriel Trifu che hanno battuto in finale Ota Fukárek e Régis Lavergne 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jeff Coetzee /  Kevin Ullyett (quarti di finale)
 Marco Osorio /  Rogier Wassen (primo turno)

 Edwin Kempes /  Peter Wessels (primo turno)
 Alejandro Hernández /  Mariano Sánchez (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Puerto Vallarta Challenger 1998